Desmarest ist der Familienname folgender Personen:

 Anselme Gaëtan Desmarest (1784–1838), französischer Zoologe 
 Eugène Desmarest (1816–1890), französischer Zoologe und Insektenkundler
 Henry Desmarest auch: Desmarets (1661–1741), französischer Komponist
 Nicolas Desmarest (1725–1815), französischer Geologe
 Thierry Desmarest (* 1945), französischer Industriemanager

Siehe auch:
 Demarest (Begriffsklärung)
 Desmarets
 Demaret
 Desmarais